Рок-Ривер ():

 Рок-Ривер (Вайоминг)
 Рок-Ривер (Мичиган)
 Рок-Ривер-Тауншип (Мичиган)
  — река в Иллинойсе и Висконсине.